Der Volleyball World Cup 2015 war die zwölfte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 22. August und dem 6. September in Japan statt. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Weltmeister 2014
  und  als bestplatzierte asiatische Mannschaften der Volleyball-Weltrangliste
  und  als bestplatzierte europäische Mannschaften der Rangliste der Confédération Européenne de Volleyball
  und  als die beiden Finalisten des südamerikanischen Qualifikationswettbewerbs
  und  als die zwei besten Mannschaften des nordamerikanischen NORCECA Champions Cups
  und  als die besten zwei Mannschaften der Afrikameisterschaft 2015

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten drei Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“, das bedeutet, dass jede Mannschaft 11 Spiele in 16 Tagen (bei 5 Ruhetagen) zu absolvieren hatte. Entscheidend für die Platzierung war in erster Linie die Anzahl der Siege. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg erhielt der Sieger drei Punkte und der Verlierer keinen Punkt. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte und der Verlierer einen Punkt.Die ersten zwei Mannschaften qualifizierten sich direkt für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Weblinks 
 Offizielle Web-Präsenz (englisch)

Frauen 2015
Volleyballveranstaltung 2015
World Cup der Frauen 2015